os Jogos Insulares de 2017, em Gotland, são a decima quinta edição do torneio que têm a participação do futebol e a nona edição com futebol feminino.

Eventos

Quadro de medalhas

Resumo

Participantes 

Masculino
  Åland
  Alderney
  Anglesey
  Frøya
  Gotland
  Groelândia
  Guernsey
  Hitra
  Ilha de Man
  Ilhas Malvinas
  Ilhas Ocidentais
  Jersey
  Minorca
  Orkney
  Saaremaa
  Shetland

Feminino
  Åland
  Anglesey
  Gibraltar
  Gotland
  Groelândia
  Hitra
  Ilha de Man
  Ilha de Wight
  Ilhas Ocidentais
  Jersey
  Minorca

Referências

2017
Jogos Insulares de 2017
Insulares